Николай Клементьев:
 Клементьев, Николай Николаевич (1897—1954) — член Военного совета ряда фронтов и военных округов, генерал-майор (1942).
 Клементьев, Николай Фёдорович (1873—1937) — архиепископ Великоустюжский; причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.